Segue un elenco dei 101 comuni dello stato brasiliano dell'Alagoas (AL).

Note

Voci correlate
Comuni del Brasile

 
Alagoas